Агланція ( [  ]; ) — передмістя та муніципалітет Нікосії (Кіпр). Населення муніципалітету становить 20 783 (2011 р.). Є суміжним з муніципалітетом Нікосія.

Агланція знаходиться поблизу буферної зони. Має площу близько 31 км 2, з яких 14 км 2 — сільськогосподарські угіддя, окуповані турецькою армією з 1974 року. З решти 17 км 2, 9 км 2 - це національні лісопарки (парк Аталасса, 8.6 км 2 та парк педагогічної академії 0,4 км 2).

Назва 
Слово Агланція має турецьке походження, що походить від  , що означає «розвага». Вимова на кіпрській грецькій мові є.

Інша теорія стверджує, що назва походить від прізвища франкської родини де Агланд, яка володіла цією територією в період правління франків у середні віки.

Географія 
Агланція — найвище передмістя Нікосії, оскільки його найбільша частина побудована або на пагорбах, або на рівні площини. Агланція була побудована в середньовіччі, до османського панування, на важливому місці для оборонних цілей, яке також пропонувало природні ресурси та здоровий клімат.

Агланція містить багато зелених насаджень. Найбільшим є «велика легеня» Нікосії, ліс Аталасса, але муніципалітет також пропонує парк Айос-Йоргіос, муніципальний парк Агланція та 45 невеликих парків та зелених насаджень.

Агланція побудована вздовж дороги, яка вела з Нікосії до Ларнаки до вторгнення. Два трапецієподібні пагорби виходять на дорогу по обидва боки. Пагорб на півночі — пагорб Арона, який зараз перебуває під турецькою окупацією. Пагорб на півдні називається Аронас з Афаласи або гора Лев або Ліонтаровунос.

Демографія 
Населення Агланції становить 22000 жителів, з них 7500 — біженці. Розташовані традиційні цегляні будинки з дворами та вузькими вуличками, оточені нещодавно побудованими будівлями, житловими будинками та житлом для біженців.

Адміністрація 

Агланція була оголошена муніципалітетом на референдумі в травні 1986 року. Муніципальна рада складається з міського голови та шістнадцяти муніципальних радників. У муніципалітеті Агланція працюють 24 постійних співробітника та 30 працівників (постійних та випадкових), які забезпечують послуги, наведені нижче, які мають місце в Ратуші:

 Секретаріат
 Технічні послуги
 Фінансові послуги
 Зелені та екологічні послуги
 Послуги гігієни
 Культурні послуги

Місця 
Дві станції телевізійного мовлення, державна станція CyBC, базуються в Агланції. Штаб поліції та Інститут сільського господарства, пропозиції ветеринарної клініки, Міжнародний конференц-центр, Вищий технологічний інститут та Вищий готельний інститут також знаходяться в Агланції. Раніше Педагогічна академія також базувалась в Агланції, але зараз будівлю займає Кіпрський університет; новий кампус університету також знаходиться в Агланції. Мелконянський навчальний інститут діяв в Агланції між 1926 і 2005 роками.

У Агланції також є кілька церков та каплиць. Церква Айос Йоріос стоїть у самому серці Агланції. Церква Апостола Андреаса була побудована за ініціативою біженців. Церква Айос Нектаріос, каплиця Айос Єоргіос Аталасса та заміські церкви Панайя, Айос Єоргіос та Айя Маврі знаходяться в Агланції. У муніципалітеті є шість початкових шкіл та три середні школи.

У муніципалітеті знаходиться також культурний центр Скалі.

Історія 

Історія Агланції сягає 3888 р. до н. е. На пагорбі Арона (гора Лев або Ліонтаровунос) знайдено кілька гробниць, що датуються бронзовим віком. Пагорб стратегічно розташований для оборони району, тому поселення там, швидше за все, було військовим розміщенням протягом першого етапу його історії.

Навколо пагорба було давнє поселення, з якого могло походити місто Ледра. Важливі археологічні твори мистецтва та написи на кіпрському конспекті були знайдені в Кафізіні чи Малому Аронасі, історичному місці з печерою, присвяченою поклонінню німфі. Ці предмети вказують на те, що місце використовувалось як місце для поклоніння в елліністичний період, зокрема між 225 і 218 рр. до н. е.

На місці також було знайдено різноманітну кераміку місцевого виробництва, включаючи різні миски, посудини з двома ручками, підставки для чаш, пляшечки для годування, грязьові запальнички, банки, посуд, сковорідки, умивальники, глечики, комбіновані горщики, урни, амфори, ритони, великі банки та кришки банок та предмети, що свідчать про практику ткацтва.

У середні віки поселення Лефкоміатіс були в районі Агланції. Здається, ця територія була заселена до кінця франкського панування, під час правління Жака II (1468—1473). Середньовічний замок Ла-Кава, побудований на пагорбі Арона близько 1385 року королем Жаком I, використовувався як обсерваторія для контролю дороги, що веде від Ларнаки до Нікосії. Замок отримав свою назву від великої скельної цистерни, яка збереглася донині. Замок був підірваний венеціанцями протягом третього десятиліття 16 століття, тоді як османи використовували більшу з двох веж як пороховий магазин. До 1870 р. все ще стояла значна частина Замку, включаючи склепінчастий зал, завіси та дві вежі. Однак більша частина замку була зруйнована в тому році для будівництва церкви Фанеромені. У 1888 р. район був розкопаний паном М. Р. Джеймсом. Замок був проголошений давнім в 1915 році. Сьогодні частина Великої та Другої веж існує разом із цистерною.

Після завоювання Кіпру османами поселення Агланції занепало. Почалось формуватись самодостатнє сільське поселення приблизно в кінці 18 століття, мешканці якого займались землеробством, скотарством та кар'єрами. Приблизно в кінці 18 століття драгоман Хаджигеоргакіс Корнесіос спорудив церкву Айос Єйоріос на місці кладовища та церкву Айос Єоріос в Афаласі.

Агланція сприяла організованим групам для боротьби з EOKA, а місцеві волонтери також брали участь у подіях 1964 року. Під час вторгнення Туреччини в 1974 р. Агланція вибухнула. Турецька армія продовжує займати 45 % території муніципалітету.

Міжнародні зв'язки

Міста-побратими — Міста-побратими 
  Азов, Росія
  Каламата, Греція.
  Зографу, Греція

Примітки

Посилання 
 Муніципалітет Агланція
 Старий вебсайт
 Вхід газети 

Нікосія